Lianshan kan syfta på följande orter i Kina:

Lianshan, Huludao – är ett stadsdistrikt i Huludao i Liaoning-provinsen
Lianshan, Qingyuan – är ett autonomt härad för zhuang- och yao-folken i Guangdong-provinsen
Lianshan (ort)
Lianshan (häradshuvudort)
Lianshan (köping)